DBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dhanbad (India)